Пуерто Каноас има више значења:

 Пуерто Каноас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто Каноас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику